Чуко́вская — фамилия. Известные носительницы:
 Чуковская, Елена Цезаревна (1931—2015) — советский и российский химик и литературовед.
 Чуковская, Ирина Владимировна (род. 1958) — советская и российская пианистка, педагог.
 Чуковская, Лидия Корнеевна (1907—1996) — редактор, писательница, поэт, диссидент.
 Чуковская, Мария Корнеевна (1920—1931) — младшая дочь Корнея Чуковского и героиня его произведений.